Dietrichs steht für:

 Dietrichs (Bolsterlang), Ortsteil der Gemeinde Bolsterlang im Oberallgäu
 Hermann Dietrichs (1852–1893), deutscher Landschaftsmaler
 Theodor Dietrichs (1583–1618), deutscher Jurist, lüneburgischer Hofrat und Hofgerichtsassessor

Siehe auch:
 Diederichs
 Diedrichs
 Dieterichs
 Diterichs